Евге́ний Никола́евич Степа́нов (, Москва — , Москва) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в Москве, в семье служащего.

В 1933 году окончил 2-ю Борисоглебскую Краснознамённую военную авиационную школу лётчиков имени В. П. Чкалова.

В 1937 году — командир звена 12-й истребительной авиаэскадрильи 111-й истребительной авиабригады Ленинградского военного округа.

Под псевдонимом Эву Хеньо с 27 июля 1937 года добровольцем воевал в Испании на стороне республиканцев в эскадрилье истребителей И-15.

Один из участников штурмового удара по аэродрому франкистской авиации Гарапинильос (в 10 км от города Сарагоса), который состоялся 15 октября 1937 года.

25 октября 1937 года совершил первый в мире ночной таран самолёта противника: в небе над Барселоной таранил итальянский бомбардировщик SM-81.

17 января 1938 года в районе города Теруэль его самолёт был сбит огнём с земли. Степанову удалось приземлиться на территории противника, где он был пленён. Полгода провёл в тюрьмах. Был приговорён к расстрелу, но 9 июня 1938 года его удалось обменять через Международный комитет Красного Креста на пленного немецкого пилота.

В мае 1939 года, в группе комкора Я. В. Смушкевича вылетел на Халхин-Гол, был назначен командиром эскадрильи в 22-й истребительный авиационный полк. На истребителе И-15 бис сбил несколько японских самолётов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года капитану Е. Н. Степанову было присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина. Грамота о присвоении звания Героя Советского Союза и орден Ленина ему были вручёны 17 октября, а медаль «Золотая Звезда» (№ 34) — 4 ноября уже после Указа Верховного Совета СССР от 16 октября об учреждении этого знака особого отличия.

В составе 19-го истребительного авиаполка участвовал в советско-финской войне.

Затем служил инспектором по технике пилотирования Управления ВВС Московского военного округа, возглавлял отделы Управления.

В 1948 году уволился в запас. Работал инспектором, инструктором и начальником отдела в Центральном комитете ДОСААФ, затем работал заместителем начальника Центрального аэроклуба имени В. П. Чкалова.

Несколько лет занимал пост первого вице-президента Международной авиационной федерации (ФАИ).

Как первый вице-президент Международной авиационной федерации, Е. Н. Степанов вручал Золотую авиационную медаль ФАИ Юрию Алексеевичу Гагарину.

В 1965—1977 годах работал начальником лётно-испытательной станции Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Один из прототипов Сергея Луконина, главного героя пьесы Константина Симонова «Парень из нашего города».

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (29.08.1939)
 Орден Ленина (29.08.1939)
 Орден Красного Знамени (10.11.1937)
 Орден Красного Знамени (13.06.1952)
 Орден Красной Звезды (06.11.1947) 
 Медаль За боевые заслуги (03.11.1944) 
 Медаль За оборону Москвы 
 Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.  
 Орден Красного Знамени (Монголия)
 Знак «Участнику боёв у Халхин-Гола»

Литература 
 
 
 Моркиляс, Леопольдо Ты помнишь, Испания // Авиация и космонавтика. — 1969. — №8. — С. 46-47

Примечания

Ссылки 
 
 Степанов Евгений Николаевич.

Участники гражданской войны в Испании
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Военнопленные СССР
Лётчики, совершившие таран
Похороненные на Троекуровском кладбище